Seasons of Love And Desperation () — вторая самостоятельная запись группы EverEve, выпущенная музыкантами в виде аудиокассеты в 1996 году.

Об альбоме 
«Seasons Of Love And Desperation» привлекла внимание продюсеров, и её выпуск стал первым шагом группы к подписанию контракта с Nuclear Blast.

Все песни («First Winter» переименована в «A New Winter») были включены в альбом Seasons, записанный в апреле 1996 года и выпущенный в начале 1997.

Список композиций 
 «First Winter»
 «Spring»
 «A Winternight Depression»
 «Epilogue»

Участники записи 
Tom Sedotschenko – вокал
Thorsten Weißenberger – гитара
Stephan Kiefer – гитара
Michael Zeissl – синтезатор
Stefan Müller – бас
Marc Werner – барабаны, звукорежиссёр

Ссылки 
 Официальный сайт EverEve

Альбомы EverEve